Jean-Luc Petitrenaud, critique gastronomique en France
Les escapades de Petitrenaud, émission télévisuelle animée par Jean-Luc Petitrenaud